Topchef, een Nederlands televisieprogramma over kookkunst dat sinds 2009 wordt uitgezonden door RTL
 Topchef: De 12 provincies (2011), een televisieprogramma van RTL 5, dat van 22 augustus 2011 tot 25 november 2011 werd uitgezonden
 Topchef: De 12 provincies (2012), een televisieprogramma van RTL 5, dat van 5 maart 2012 tot 7 juni 2012 werd uitgezonden
 Topchef tegen Sterrenchef, een televisieprogramma van RTL 5, dat op 27 augustus 2012 voor de eerste keer werd uitgezonden